Jean Guitton (1901-1999) – filosofo francese
 Jean Guitton (1887-1973) – drammaturgo, sceneggiatore e paroliere francese
 Jean Guitton (1906-1984) – politico francese